Голодные простаки () — телеспектакль в постановке азербайджанского режиссёра Рамиза Гасаноглу от 1993 года по одноимённой пьесе Абдуррагим-бека Ахвердова, написанной в 1911 году. Телеспектакль занимает ведущее место в творчестве Рамиза Гасаноглу и был удостоен премии «Хумай».

Сюжет 
Главным героем комедии является доверчивый и простой владелец шашлычной Дядя Гасан (Яшар Нури). К нему приходят люди различного сословия (актёры (Джахангир Новрузов и Гусейнага Атакишиев), рабочие, аферисты под видом иностранных туристов и даже театральный критик и известный газетчик Мирза Махмуд (Тофик Тагизаде)) и, наевшись у Гасана, решают не платить и с помощью всяческих уловок «сбегают», как в конце произносит и сам Дядя Гасан, из шашлычной.

История создания 

Произведение Ахвердова «Голодные простаки» привлекло внимание Рамиза Гасаноглу ещё в то время, когда тот учился в школе и играл в этом спектакле в драматическом кружке. Позднее, в начале 90-х, Гасаноглу стал преподавать режиссуру в Университете искусств. А кафедра режиссуры должна была раз в год сдавать работу. В связи с этим Гасаноглу предложил остальным режиссёрам поставить пьесу «Голодные простаки» и самим сыграть в нём. Таким образом, в 1991 году под режиссёрством Тофика Тагизаде состоялся радиоспектакль «Голодные простаки», а через два года Рамиз Гасаноглу на творческой студии «Сабах» готовит телеспектакль «Голодные простаки». Этим спектаклем закладывается основа творческой студии «Сабах».

Все роли в спектакле были разделены между отдельными режиссёрами. Лишь Яшар Нури был актёром. По словам, Рамиза Гасаноглу, он пригласил Нури, как молодого режиссёра, подготовившего в те годы в Театре музыкальной комедии спектакль. Как признаётся Гасаноглу, больше всего ему пришлось «повозиться» именно с Нури, у которого как в основном актёра были свои капризы. В ходе подготовки определёнными советами помогал и более опытный Тофик Тагизаде. И хотя у Тагизаде были в то время уже проблемы с памятью и он иногда забывал текст, с помощью монтажа дублей всё получилось. Определённые трудности возникли в сцене, где Джахангир Новрузов в образе дервиша с искусственной бородой и усами должен был есть курицу.

В ролях

Съёмочная группа 
 Сценарий: Рамиз Гасаноглу, Шариф Гурбаналиев
 Режиссёр-постановщик: Рамиз Гасаноглу
 Режиссёр: Шариф Гурбаналиев
 Оператор-постановщик: Эльдар Мамедов
 Художник-постановщик: Рафаель Асадов
 Композитор: Джаваншир Кулиев
 Стихи: Рамиз Ровшан

Примечания

Источники 
 

Телеспектакли Азербайджана
Кинокомедии Азербайджана
Кинокомедии 1993 года
Фильмы Азербайджана 1993 года
Экранизации произведений Абдуррагима Ахвердова
Фильмы Рамиза Гасаноглу